biali – odmiana człowieka
 Biali – obóz polityczny w Królestwie Polskim
 Biali – przeciwnicy bolszewików podczas wojny domowej w Rosji (1917–1923)

en:White (disambiguation)